

Localidades 

Vermillion (Dacota do Sul)
Vermillion (Kansas)
Vermillion (Minnesota)
Condado de Vermillion

Desambiguações de topônimos